Mazanderani (volk), een volk uit Iran
 Mazanderani (taal), een taal uit Iran
zie ook:
 Mazandaran, provincie van Iran